"Dolce" pode ser:
 Dolce & Gabbana
 Dolce Amore
 Dolce Vita
 Dolce stil novo
 Dolce (Plzeň-jih)
 Dolce Gusto

Ver também
 Dulce
 Dolcè

Desambiguações de topônimos